International Championship 2012 − czwarty duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2012/2013. Rozegrany został w Chengdu w Chinach w dniach 28 października-4 listopada 2012 roku.

Turniej ten był piątym turniejem w historii organizowanym na terenie Chińskiej Republiki Ludowej.

W finale turnieju Anglik Judd Trump pokonał Australijczyka Neila Robertsona 10–8, zdobywając tym samym swój trzeci tytuł rankingowy w zawodowej karierze.

Nagrody 
Nagrody finansowe za zajęcie danego miejsca w turnieju:

 Zwycięzca: £125 000
 II miejsce: £62 500

 Półfinalista: £30 000
 Ćwierćfinalista: £17 500
 Ostatnia 16: £12 000
 Ostatnia 32: £7 000
 Ostatnia 48: £3 000
 Ostatnia 64: £1 500

 Najwyższy break kwalifikacji: £500
 Najwyższy break fazy głównej turnieju: £2 000

 Łączna suma nagród: £600 000

Runda dzikich kart 
Mecze rundy dzikich kart rozegrane zostały w dniach 28 i 29 października 2012.

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju zasadniczego

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacyjne rozegrane zostały w dniach 19-22 sierpnia 2012 w World Snooker Academy w Sheffield (Anglia).

Drabinka kwalifikacji

Breaki stupunktowe kwalifikacji

Przypisy 

International Championship
2012 w Chinach
2012 w sporcie